Jean de la Tour-du-Pin ist der Name folgender Personen:
* Jean II. de la Tour-du-Pin (1280–1319), Dauphin von Viennois, siehe Jean II. (Viennois)
 Jean-Frédéric de La Tour du Pin Gouvernet (1727–1794), französischer Offizier und 1790–1791 Kriegsminister